Ве́рхний Кра́сный Яр — сельский посёлок в составе Валковского сельсовета Лысковского района Нижегородской области.

Посёлок располагается в полукилометре от левого берега реки Керженец на границе затопляемой при сильном паводке территории.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Лысковского района